Бретт Майкл Э́мертон (; род. 22 февраля 1979, , Сидней, Новый Южный Уэльс) — австралийский футболист, полузащитник.

Карьера 
По окончании  начал свою карьеру в Сидней Олимпик в Национальной футбольной лиге в августе 1996 года. Сыграл 94 матчей и забил 16 голов, после чего его стали замечать в Европе. По прошествии трёх лет, Бретт отправился в голландский «Фейеноорд», где стал игроком основы и сыграл более ста матчей за клуб.

25 августа 2011 года подписал контракт с клубом «Сидней» сроком на 3 года.

Достижения

Командные 
 Фейеноорд
 Обладатель Кубка УЕФА: 2001-02

 Сборная Австралии
 Обладатель Кубка наций ОФК: 2000, 2004

Личные 
 Игрок года NSL среди молодёжных команд: 1997-98
 Футболист года в Океании: 2002

Международная статистика

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Blackburn Rovers profile
 Oz Football profile
 Socceroo profile
 
 

Выпускники вузов Австралии
Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Сидней Олимпик»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Сидней»